Нож може бити:

Нож, ручни алат
Нож (филм из 1967), југословенски филм из 1967.
Нож (кратки филм), југословенски филм из 1974.
Нож (филм из 1999), југословенски филм из 1999.

Види још 

Кукри (нож), закривљен нож
Нож за сечење папира
Гама нож, медицински уређај
Сика (нож), дугачки бодеж
Швајцарски војнички нож
Нож за пицу
Нож, жица, Сребреница